Hindenburg steht für:

 von Hindenburg, deutsches Adelsgeschlecht, siehe von Beneckendorff und von Hindenburg
 Hindenburg, Luftschiff, siehe LZ 129
 Hindenburg (Kartoffel), von Kartz von Kameke-Streckenthin gezüchtete Kartoffelsorte
 Hindenburg (Software), Digital Audio Workstation für Hörfunk, Podcasts und Geschichtenerzähler

Orte:
 Hindenburg (Hohenberg-Krusemark), Ortsteil von Hohenberg-Krusemark, Landkreis Stendal, Sachsen-Anhalt
 Hindenburg (Templin), Ortsteil von Templin, Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Hindenburg, früherer Name von Lindenhagen, Gemeindeteil von Nordwestuckermark, Brandenburg
 Hindenburg O.S., deutscher Name von Zabrze, Stadt in der Woiwodschaft Oberschlesien, Polen
 Hindenburg, deutscher Name von die Belomorskoje, Gemeinde in der Oblast Kaliningrad, Russland

Filme:
 Die Hindenburg (1975), US-amerikanischer Film von Robert Wise (1975)
 Hindenburg (2011), deutscher Film von Philipp Kadelbach

Schiffe:
 SMS Hindenburg, Großer Kreuzer der kaiserlichen Marine
 Hindenburg (Eisbrecher), Eisbrecher der kaiserlichen Marine
 Hindenburg (Schiff, 1921), Frachtdampfer 
 Hindenburg, früherer Name der Murten (Schiff), Fahrgastschiff auf den Schweriner Seen
 Generalfeldmarschall von Hindenburg, früherer Name der Königstein (Schiff, 1915), Schiff der Sächsisch-Böhmischen Dampfschiffahrts-Gesellschaft
 Hindenburg (Schiff, 1925), Motorrettungsboot der DGzRS (1926–1932)
 Hindenburg (Schiff, 1937), Motorrettungsboot der DGzRS (1937–1940)
 Hindenburg (Schiff, 1942), Motorrettungsboot der DGzRS (1942–1944)
 Hindenburg (Schiff, 1944), Motorrettungsboot der DGzRS (1944–1979)

Hindenburg ist der Familienname folgender Personen:
 Basil Hindenburg (1884–1975), britischer Geiger und Dirigent, siehe Basil Cameron
 Bernhard von Hindenburg (1859–1932), deutscher Offizier und Schriftsteller, Bruder von Paul von Hindenburg
 Carl Hindenburg (1820–1899), deutscher Radsportfunktionär
 Carl Friedrich Hindenburg (1741–1808), deutscher Mathematiker und Philosoph
 Gertrud von Hindenburg (1860–1921), deutsche Philanthropin, Ehefrau von Paul von Hindenburg
 Herbert von Hindenburg (1872–1956), deutscher Schriftsteller und Diplomat
 Margarete von Hindenburg (1897–1988), deutsche Adlige, Schwiegertochter von Paul von Hindenburg
 Oskar von Hindenburg (1883–1960), deutscher Generalleutnant, Sohn von Paul von Hindenburg
 Paul von Hindenburg (1847–1934), deutscher Generalfeldmarschall und Reichspräsident

Siehe auch:
 Haus Hindenburg in Köln
 Hindenburgdamm nach Sylt
 Hindenburgbrücke (Begriffsklärung)
 Hindenburgturm
 Villa Hindenburg
 Hintenburg